Reflexia (lat. reflectere - a flexa, a se întorce prin flexare) poate însemna:
Reflexie optică, un fenomen în fizică de întoarcere a undelor electromagnetice
Reflexie acustică, un fenomen în fizică de întoarcere a undelor sonore
Reflexie, o imagine în oglindă a unei figuri geometrice